Pałac Wodzickich w Krakowie
 Pałac Wodzickich w Kościelnikach (Gmina Miejska Kraków)
 Pałac Wodzickich w Igołomi (powiat krakowski)
 Pałac Wodzickich w Niedźwiedziu (powiat krakowski)